Marte - na língua inglesa ou a latim

Mars, Incorporated
Mars-500
MARS (criptografia)
Mars, EP da banda japonesa de hard rock B'z.
Mars, EP do artista japonès de hard rock Gackt.
Mars (série)

Localidades

Mars (Pensilvânia)

Mars (Ardèche)
Mars (Gard)
Mars (Loire)

Desambiguação